— одна из известнейших анимационных студий, основанная в начале 1970-х годов. Студия создала и участвовала в создании таких фильмов, как Ace wo Nerae! (1973), «Манускрипт ниндзя», «Ди: Жажда крови», «Триган» и Di Gi Charat. Она также известна сериалами «Бейблэйд», BECK: Mongolian Chop Squad, «Тетрадь смерти», «Клеймор», Black Lagoon, Hajime no Ippo и «Агент Паранойи». Студия тесно сотрудничает с мангакой Урасавой Наоки. Она выпустила аниме по трём его мангам: Yawara!, Master Keaton и Monster. Madhouse также сделали аниме по некоторым работам CLAMP: Tokyo Babylon, две версии X, Cardcaptor Sakura, «Чобиты» и Kobato..

Вместе со Square Enix компания Madhouse работала над OVA Last Order: Final Fantasy VII.

История 
Madhouse была основана 17 октября 1972 года после банкротства Mushi Productions, компании Осаму Тэдзуки, аниматорами этой студии и учениками Тэдзуки: Маруямой Масао, Дэдзаки Осаму, Ринтаро, Кавадзири Ёсиаки, Акио Сугино и другими. До середины 1990-х годов студия специализировалась на создании OVA и полнометражных анимационных фильмов, но, в отличие от других студий того времени, таких как AIC и J.C.Staff, опиралась на показы на телевидении и в кинотеатрах. В марте 1989 года Madhouse получила приз на Японском фестивале анимации за «вклад в развитие» OVA.

Позже, когда рынок OVA перестал приносить былые прибыли, студия обратилась к сериалам и телевизионной анимации, предназначенной для кабельных и спутниковых каналов.

Полнометражные фильмы 
Студия участвовала в создании двух фильмов «Босоногий Ген», сняла аниме Lensman по космической опере «Сага о линзменах» Э. «Дока» Смита, делала мультипликацию фильма Metropolis и два полнометражных фильма для Sanrio с единорогом Unico (персонаж того же автора), а также продюсировала все четыре фильма Сатоси Кона: Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers («Однажды в Токио») и Paprika. Madhouse продюсировали также аниме 2003 года Nasu: Summer in Andalusia, снятое по манге Nasu (автор — Курода Ио) режиссёром Китаро Косакой из Studio Ghibli. А аниме 2006 года «Девочка, покорившая время» победило в номинации «Лучший анимационный фильм» на фестивале в Кобэ в том же году.

Телевизионные аниме-сериалы

1970—1990-е 

 Aim for the Ace () (1973—1974)
 Ganba no Boken () (1975)
 Manga Sekai Mukashi Banashi () (1976—1977)
 Ie Naki Ko () (1977—1978)
 Jetter Mars () (1977)
 «Остров сокровищ» () (1978—1979)
 Marco Polo no Boken () (1979—1980)
 Yawara! () (1989—1992)
 Seishun no Shokutaku () (1989—1990)
 Teki wa Kaizoku: Neko no Kyoen () (1990)
 «Манускрипт ниндзя» () (1993)
 DNA² () (1994)
 Birdy the Mighty (OVA)(鉄腕バーディー)(1996) Azuki-chan () (1995—1998)
 Bomberman B-Daman Bakugaiden () (1998—1999)
 «Триган» () (1998)
 Cardcaptor Sakura () (1998—2000)
 Master Keaton () (1998—1999)
 Super Doll Licca-chan () (1998—1999)
 Magic User's Club () (1999)
 Bomberman B-Daman Bakugaiden Victory () (1999—2000)
 «Магазинчик ужасов» () (1999)
 Jubei-chan: The Ninja Girl () (1999)
 Di Gi Charat () (1999)

 2000—2005 

 Boogiepop Phantom () (2000)
 Carried by the Wind: Tsukikage Ran () (2000)
 Hidamari no Ki () (2000)
 Sakura Wars () (2000)
 Hajime no Ippo () (2000—2002)
 «Бейблэйд» () (2001)
 Galaxy Angel () (2001—2004)
 Magical Meow Meow Taruto () (2001)
 Shingu: Secret of the Stellar Wars () (2001)
 Chance Pop Session () (2001)
 X () (2001—2002)
 Captain Tsubasa () (2001—2002)
 Panyo Panyo Di Gi Charat () (2002)
 Mirage of Blaze () (2002)
 Aquarian Age () (2002)
 Rizelmine () (2001)
 «Чобиты» () (2002)
 Pita-Ten () (2002)
 Dragon Drive () (2002)
 Hanada Shonen Shi () (2002—2003)
 Stratos 4 () (2003)
 Di Gi Charat Nyo! () (2003—2004)
 Манускрипт ниндзя () (2003)
 Texhnolyze () (2003)
 Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey () (2003)
 Gungrave () (2003—2004)
 «Школа убийц» () (2003—2004)
 Mujin Wakusei Survive () (2003—2004)
 Gokusen () (2004)
 Jubei-chan: The Ninja Girl () (2004)
 «Агент Паранойи» () (2004)
 Tenjho Tenge () (2004)
 Monster () (2004—2005)
 Sweet Valerian () (2004)
 BECK: Mongolian Chop Squad () (2004—2005)
 Strawberry 100% () (2005)
 Oku-sama wa Joshi Kosei () (2005)
 «Ателье „Paradise Kiss“» () (2005)
 Touhai Densetsu Akagi — Yami ni Maiorita Tensai () (2005—2006)

 2006—2010 

 Strawberry Panic! () (2006)
 Yume Tsukai () (2006)
 The Story of Saiunkoku () (2006—2008)
 Kiba () (2006—2007)
 NANA () (2006—2007)
 «Пираты „Чёрной лагуны“» () (2006)
 Otogi-Jushi Akazukin () (2006—2007)
 Kemonozume () (2006)
 «Тетрадь смерти» () (2006—2007)
 Tokyo Tribes () (2006—2007)
 «Демон против демонов» () (2007)
 Oh! Edo Rocket () (2007)
 Dennou Coil () (2007)
 «Клеймор» () (2007)
 Princess Resurrection () (2007)
 Shigurui () (2007)
  () (2007—2008)
 Neuro: Supernatural Detective () (2007—2008)
 Tobaku Mokushiroku Kaiji () (2007—2008)
  () (2007—2008)
 Kamen no Maid Guy () (2008)
 Allison & Lillia () (2008)
 Kaiba () (2008)
 Himitsu 〜The Revelation〜 () (2008)
 «Милый дом Чи» () (2008)
 «Ультрафиолет: Код 44» () (2008)
 Chaos;Head () (2008)
 Casshern Sins () (2008—2009)
 Kurozuka () (2008)
 One Outs () (2008—2009)
 Moryo no Hako () (2008)
 «Стич!» () (совместно с Walt Disney Animation Japan) (2008—2011)
 Rideback () (2009)
 Soten Koro () (2009)
 Needless () (2009)
 Kobato. () (2009)
 Aoi Bungaku () (2009)
 The Tatami Galaxy () (2010)
 Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin () (2010)
 Highschool of the Dead () (2010)
 Marvel Anime () (2010)

 2011—2020 

 Hunter × Hunter () (2011 – 2014)
 Chihayafuru () (2011—2012)
 Oda Nobuna no Yabou () (2012)
 Btooom! () (2012)
  () (2013)
 Iron Man: Rise of Technovore () (2013)
 Kamisama no Inai Nichiyoubi () (2013)
 Dia no Ace () (2013)
 No Game No Life () (2014)
 Mahouka Koukou no Rettousei () (2014)
 «Паразит» () (2014)
 Death Parade () (2015)
 Dia no Ace: Second Season () (2015)
 Overlord () (2015)
 One-Punch Man () (2015)
 Ore Monogatari!! () (2015)
 Prince of Stride: Alternative () (2016)
 Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin () (2016)
 All Out!! () (2016)
 ACCA: 13-ku Kansatsu-ka () (2017)
 Marvel Future Avengers () (2017)
 No Game No Life Zero () (2017)
 Yume Miru Kikai () (2017)
 Overlord 2 () (2018)
 Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen () (2018)
 Sora Yori mo Tooi Basho () (2018)
 «Гостиница Окко» () (2018)
 Chūkan Kanriroku Tonegawa () (2018)
 Overlord 3 () (2018)
 Boogiepop and Others () (2019)
 Dia no Ace Act II  () (2019)
 Shōmetsu Toshi () (2019)
 No Guns Life () (2019)

 2021—н.в. 

 Sonny Boy () (2021)
 Kyūketsuki Sugu Shinu () (2021)
 Takt Op. Destiny () (совместно с MAPPA) (2021)
 Hakozume: Kōban Joshi no Gyakushū () (2022)
 Overlord 4 () (2022)
 Mushikaburi-hime () (2022)
 Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru () (2023)
 AI no Idenshi () (2023)
 Sōsō no Furīren () (2023)
 Chi: Chikyū no Undō ni Tsuite'' () (TBA)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Аниме-студии

Компании, основанные в 1972 году
Компании Токио